Иннова () — российский издатель и компания по локализации видеоигр со штаб-квартирой в Москве. 

Самый известный проект — Lineage 2 от корейской компании NCSoft, количество зарегистрированных пользователей которой в России превысило три миллиона.

Компания адаптировала и запустила в России и СНГ онлайн-игры Blade & Soul, Aion, Point Blank, RF Online, R2 Online, Ragnarok Online, PlanetSide 2, Dragon’s Prophet, Kingdom Under Fire II, АРВ: Reloaded, Halo Online, Black Desert Online. 

Среди партнеров компании — NCSoft, Zepetto, CCR Inc., Webzen, NEXON, Bigpoint, Microsoft, Daybreak Game Company LLC, Blueside и другие.

Описание 
Компания была основана в 2006 году. В число её основателей вошли Георгий Чумбуридзе, Олег Самбикин и Василий Медведев. В 2009 году Самбикин и Медведев вышли из числа акционеров и основали компанию-разработчика Syncopate[3][4][5].

На момент создания компании рынок онлайн-игр в России находился в «серой зоне», адаптацией иностранных игр в основном занимались «пираты». Первой лицензионной игрой, выпущенной компанией, стала RF Online (Rising Force Online) от корейской компании CCR[6][7].

В 2007—2018 годах Иннова локализовала и издала в России 40 массовых многопользовательских онлайн-игр и многопользовательских браузерных игр, в числе которых Lineage II, R2 Online, Aion, Blade & Soul и другие, став одним из крупнейших игроков российского рынка видеоигр[8].

Уже в начале 2010-х годов Иннова вошла в число крупнейших российских интернет-компаний: в рейтинге, опубликованном российским Forbes по итогам 2011 года, она заняла 22-е место с годовой выручкой в 36 миллионов долларов, а спустя год — 23-е место с 50 миллионами долларов оборота[9][13]. В январе 2016 года сообщество пользователей интернет-портала о видеоиграх Goha.ru по итогам голосования присвоило Иннове звание лучшего издателя MMORPG в СНГ в рамках премии Goha Awards 2015[14].

История 
2006 год

 Основание компании

2007 год

 Релиз первого проекта Инновы — MMO-игры в стиле фэнтези RF Online. Серверы игры были запущены 16 января в 23 часа 15 минут

2008 год

 Запущена игра Lineage II — первая в мире MMO с массовыми битвами, ставшая легендарной в русскоязычном комьюнити ММО-игр
 Релиз игры R2 Online — классической MMO с разнообразными сражениями в мире фэнтези
 В России и СНГ заработала платформа Фогейм с единым доступом к играм Инновы

2009 год

 Релиз командного онлайн-шутера Point Blank, ставшего мировой киберспортивной дисциплиной
 Запущена невероятно красивая онлайн-RPG Aion (игра) со зрелищными боями на земле и в небе
 Иннова провела первый конкурс «Мисс Lineage 2», который проводился ежегодно до 2017 года включительно

2010 год

 Запущена игра Атлантика онлайн с уникальной для MMORPG пошаговой системой боя
 В рамках лиги ESL стартовал турнир Point Blank 5х5 Elite Cup, в котором приняло участие 128 команд

2011 год

 Иннова при поддержке Федерации компьютерного спорта России провела масштабный турнир Point Blank Cyber Series с отборочными турами в 14 городах. Участники боролись за 1 000 000 рублей
 Запущен онлайн-кинотеатр Ayyo
 Иннова запустила в Европе Lineage II
 Релиз проекта Bloodline Champions от компании Stunlock Studios

2012 год

 Запущена многопользовательская онлайн-игра в жанре Action — APB: Reloaded
 Состоялся релиз онлайн-шутера от первого лица Shadow Company
 При сотрудничестве с TouchLab выпущена игра собственной мобильной разработки — Digit War  

2013 год

 Релиз PlanetSide 2 от компании Daybreak Game Company (ex Sony Online Entertainment) — масштабной MMOFPS с тысячами игроков и сотнями видов техники в одном бою
 Иннова провела чемпионат России по Point Blank в 12 городах с грандиозным финалом в Москве
 Иннова заняла 23-е место в топ-30 крупнейших российских интернет-компаний по версии Forbes
 Запущена онлайн-стратегия Fanuts Fantasy Football и браузерная MMOFPS Offensive Combat

2014 год

 Иннова вышла на рынок мобильных онлайн-игр, запустив онлайн-стратегию Pocket Fort и экшен Chaos Fighters
 Первая реклама платформы Фогейм на телевидении. На телеканалах ТНТ, СТС, 2x2 показаны видеоролики проектов PlanetSide 2, Lineage 2, Point Blank, Aion и «Атлантика».
 Промосайт игры PlanetSide 2 получил престижный приз от FWA AWARDS
 Иннова и StarLadder провели 10-й юбилейный сезон Point Blank SLTV
 Запущена Lineage 2 Classic — хардкорная версия Lineage 2 времен первых патчей, доступная по платной подписке

2015 год

 Иннова переехала в новый, более просторный офис. Офис номинирован на премию Best Office Awards, а также отмечен международным сайтом Office Snapshots
 Запущены браузерные онлайн-игры для социальной сети «Вконтакте» Ballistic, Tank Hero и Gladiators online: Death Before Dishonor
 Команда Инновы проделала большую работу по адаптации игры Halo Online — шутера от первого лица от компании Microsoft. Планировалось, что проект будет запущен эксклюзивно на территории России, однако релиз так и не состоялся — руководство Microsoft решило переработать игру
 Запущены мобильные онлайн-игры Chibi Kings, Tiny Fort, Astronest и Earth Keeper (Хранители Земли)
 Начал работу информационный портал Фогеймер, редакцию которого возглавил Алексей Макаренков
 Запущен самый масштабный ивент в истории Point Blank в России — «Битва генералов». Четыре недели игроки сражались за призы под знаменами трех армий, возглавляемых нашими комьюнити-менеджерами
Анонсирован новый шутер Devil’s Third Online от Томонобу Итагаки и Valhalla Game Studios
 Запущена собственная киберспортивная площадка Инновы — «Арена Фогейм»
 Премия Goha Awards признала Иннову лучшим издателем MMORPG в СНГ
 Запущена браузерная MMOFPS Ballistic 

2016 год

 Запущена игра Blade & Soul — Action/ММО со зрелищными боями и соблазнительными персонажами
 Иннова открыла первый в России парк игрового обучения KidZania Moscow
 Команда Инновы создала для KidZania Moscow в России официальный сайт, который впоследствии стал использоваться во всем мире
 Иннова победила в двух номинациях народного голосования «GoHa Awards 2015 — Выбор читателей»: «Самая ожидаемая MMORPG игра» с проектом Blade & Soul и «Лучший издатель MMORPG в СНГ»
 Иннова провела первый в России киберспортивный турнир по Blade & Soul

2017 год

 Иннова принимает решение сконцентрироваться на игровом онлайн-бизнесе, завершив сопровождение проекта Kidzania в России
 В киберспортивном клубе Gamer Stadium состоялся первый в России международный турнир по R2 Online. Победа досталась российской команде FreePlay
 Иннова совместно со StarLadder впервые провела в России мировой чемпионат по Point Blank PBWC`2017
 Запущена онлайн-игра Kingdom Under Fire 2 , гибрид стратегии и MMORPG
 При поддержке Инновы открывается Геймцентр Теле2, в котором локализованы 8 мобильных игр

2018 год

 Анонсирован запуск Crowfall — MMORPG от создателей Ultima Online, студии ArtCraft 
 Обновлена платформа Фогейм — произошел редизайн и появился лаунчер Фогейм Центр
 Иннова проводит свой первый фестиваль — L2fest, посвященный десятилетию Lineage 2  в России
 Перезапущена одна из старейших MMORPG  — Ragnarok Online
 Фогейм становится доступен в Бразилии с онлайн-игрой RF Online 
На Фогейме открывается точка доступа для Black Desert Online от компании Pearl Abyss

Инвестиции 
В конце 2013 года Иннова выкупила у дочерней компании кувейтской M.H. Alshaya Co.[en] эксклюзивные права на развитие в России, США, Канаде и Франции мексиканской сети парков игрового обучения KidZania[en].

Также в конце 2013 года Иннова стала совладельцем российской системы цифровой дистрибуции легального видеоконтента Pladform, основанную Арменом Гулиняном. Георгий Чумбуридзе пригласил в проект в качестве соинвестора Ивана Таврина.

В 2016 году произошло слияние Pladform и российского видеохостинга Rutube, в результате которого 33,3% объединённой компании Ruform перешло холдингу «Газпром-Медиа», а остальные доли были разделены между совладельцами Pladform[7][18][19].

Игры Инновы 

В таблицах приведены годы издания игр компанией Innova. Под «действующими» подразумеваются игры, официальные сервера которых поддерживаются.

Действующие MMO

Закрытые 

Мобильные игры с Теле2 (закрыты)

Проекты, запущенные совместно с Теле2 специально для мобильных в 2016 году.  

 Охота на пришельцев
 Siege of Heroes: Legends
 Сказки: Три в ряд
 Ночной полет
 Олигарх: Путь к успеху
 Охота Ласки: три в ряд
 Мечом к мечу
 Магия и сокровища: три в ряд
 Мир футбола

Фогейм 
Фогейм — это международная платформа с играми Инновы. В 2011 году Фогейм стартовал в Европе с Lineage 2, а в 2018 выпустил в Бразилии RF Online. С 2014 года на платформе также есть магазин цифровой дистрибуции ключей сингл-игр других компаний, таких как  Bethesda, Steam и Uplay. В 2015 году на базе Фогейма появился информационный портал об игровой индустрии «Фогеймер» под руководством Алексея Макаренкова. С лета 2018 года все онлайн-игры платформы запускаются в собственном десктопном приложении.

Киберспорт 
Иннова активно развивает киберспорт в России. Совместно с Федерацией Киберспорта было проведено множество мероприятий по Point Blank: Кубок России, Чемпионат России, МКЛ, WCG. При поддержке Инновы российские сборные по Point Blank неоднократно становились чемпионами мира. В 2016 году впервые в России был проведен чемпионат по MMORPG — Blade & Soul, а в 2017 году — по R2 Online.

 В 2010 году в рамках лиги ESL стартовал турнир Point Blank 5х5 Elite Cup, в котором приняло участие 128 команд
 В 2010 году Point Blank на World Cyber Games 2010 
 В 2011 году Иннова при поддержке Федерации компьютерного спорта России провела масштабный турнир Point Blank Cyber Series с отборочными в 14 городах. Участники боролись за 1 000 000 рублей
 В 2013 году Иннова провела чемпионат России по Point Blank в 12 городах с грандиозным финалом в Москве
 В 2014 году Иннова и StarLadder провели 10-й юбилейный сезон Point Blank SLTV
 В 2015 году запущена собственная киберспортивная площадка Инновы — «Арена Фогейм»
 В 2016 году прошел первый в России киберспортивный турнир по Blade & Soul
 В 2017 году в киберспортивном клубе Gamer Stadium состоялся первый в России международный турнир по R2 Online. Победа досталась российской команде FreePlay
 Иннова совместно со StarLadder впервые провела в России мировой чемпионат по Point Blank PBWC`2017
 В 2018 году команда ру-сервера становится мировыми чемпионами по Blade & Soul

Награды 

 Lineage 2 победила в номинации «Лучшее PvP» по мнению читателей «GoHa Awards 2011» 
 PlanetSide 2 в 2012 году признан лучшим многопользовательским шутером по мнению редакции «GoHa Awards 2012»
 Иннова заняла 23-е место в топ-30 крупнейших российских интернет-компаний  2013 года по версии Forbes
 Промосайт игры PlanetSide 2 получил престижный приз от FWA и сайта Aaawards в 2014 году 
 Blade & Soul стала самой ожидаемой MMORPG игрой 2015 года в номинации «GoHa Awards 2015 — Выбор читателей»
 Иннова признана лучшим издателем MMORPG в СНГ по мнению читателей «GoHa Awards» в 2015 году 
 Lineage 2 победила в номинации «Нестареющая классика» по мнению редакции «GoHa Awards 2016»

Социальные акции 
Помощь для реабилитационного центра «Золотой ключик»

В 2013 году команда Lineage 2 RU провела благотворительную акцию «Помоги детскому центру». Все средства, вырученные от продажи в игровом магазине предмета «Благословение Кота-Ангела», были потрачены на вещи для реабилитационного центра «Золотой ключик».

Помощь для Лухтоновского детского дома

В 2015 году команда Point Blank совместно с разработчиком игры Zepetto и благотворительным фондом «Детский дом» провела благотворительную акцию ко дню рождения игры. Все средства от продажи предмета «Нимб» в игровом магазине пошли на помощь детям в Лухтоновском детском доме.

Критика 
В январе 2010 года игрок Lineage 2 выиграл суд с Инновой по иску о блокировке дорогостоящего аккаунта и обвинений со стороны Компании в не «чистоплотности» при осуществлении покупок и сделок в игре, направленных на прокачку его персонажа.

В июле 2011 года в сети разгорелся крупный скандал, связанный с отношением Инновы к своим сотрудникам и методами работы компании. 

Также, серьёзной критике было подвергнуто программное обеспечение Frost Security – система защиты онлайн игр компании от ботов, читов, нечестной игры, используемая Инновой. Критики указывали, что по своему функционалу оно сопоставимо с программным обеспечением ботнетов и предоставляет компании Иннова бесконтрольный доступ к компьютерам игроков из зарубежного центра управления. И, что этот доступ может быть использован для осуществления вредносных технически и сомнительных юридически действий.

Примечания

Ссылки 
 
Фогейм

Производители компьютерных игр России
Локализационные компании
Издатели компьютерных игр
Издатели онлайн-игр